Kefraya – comune del Libano nel distretto della Beqā Ovest
Kefraya – comune del Libano nel distretto di Koura